P120 ou P-120 est un sigle qui peut faire référence à :
 Amazonas (P-120), une corvette de la Marine brésilienne ;
 P120, un propulseur à propergol solide développé par Avio et ArianeGroup ;
 P-120 Malakhit, un missile anti-navire russe.